Европейский фонд регионального развития () — один из централизованных фондов ЕС, созданный в 1975 году.

Осуществляет финансовую поддержку региональной политики с целью снижения диспропорций в развитии отдельных неблагополучных (периферийных и депрессивных) регионов стран ЕС. При распределении ресурсов приоритет отдаётся совместным программам региональной политики нескольких стран.

Характерными хронически депрессивными районами и первыми претендентами на инвестиционную поддержку со стороны Фонда являются юг Италии, отдельные области северо-востока Франции и британский Мерсисайд.

Примечания

Ссылки 
 Open Data Portal for the European Structural Investment Funds
 North Sea Region Programme  Transnational Cooperation Programme under the ERDF
 Baltic Sea Region Programme  Transnational Cooperation Programme under the ERDF
 Alpine Space Programme  Transnational Cooperation Programme under the ERDF

Экономика Европейского союза
Фонды